Furugrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Furugrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Furugrundet, Vasa, Österbotten,

Se även
Tallgrund

Robotskapade Finlandförgreningar